Pachacámac hace referencia:
 a Pachacámac, un dios del Antiguo Perú;
 a Pachacámac, antiguo oráculo y actual sitio arqueológico monumental prehispánico al sur de Lima (Perú);
 al Museo de sitio Pachacamac, museo bajo el Ministerio de Cultura del Perú que maneja el santuario arqueológico al sur de Lima (Perú)
 al Distrito de Pachacámac, división de la Provincia de Lima (Perú).
 Pachacamac, un grupo de música andina (francés) de la nueva canción (Walaychu, Amorosa Palomita, Munapacuj)